

Населені пункти та їхні частини

 Кроново — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кроново — село в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кроново — частина села Іловниця в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Кроново — осада в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки